Михајлов може бити:

 Михајлов (презиме)
 Михајлов (Русија), град у Русији
 Михајлов (Сњина), насељено мјесто у округу Сњина, Прешовски крај, Словачка Република